Ракетата Атлас V е ракета-носител за еднократна употреба, която преди се е произвеждала от Локхийд Мартин, а сега се произвежда от образуваната от Локхийд Мартин и Боинг корпорация, наречена United Launch Alliance. Аероджет произвежда бустерите на ракетата. Атлас V се състои от първа степен, работеща на керосин и течен кислород, които биват изгаряни от руски двигател RD-180 и втора степен Центавър, работеща на течен кислород и течен водород. Някои конфигурации на ракетата включват допълнителни бустери, които се прикрепят към ракетата. Всички тези компоненти формират ракетата Атлас.

В първите ѝ 11 изстрелвания от август 2002 до октомври 2007, Атлас V има 91% успеваемост. Единствено на 15 юни 2007 година има проблем с изстрелването, когато горната степен Кентавър изключи по-рано и остави товара си – двойка океански шпионски сателити – в по-ниска орбита. Причината за аномалията се оказва, че е пропускаща клапа. Подмяната на клапата на следващата ракета довежда до закъснение на изстрелването ѝ.

Версии 
Всяка ракета Атлас V има трибуквено обозначение, определено според конфигурацията на ракетата. Първата цифра е диаметъра (в метри) на конуса на върха на ракетата и винаги е четири или пет. Втората цифра обозначава броя на твърдогоривните бустери, прикачени към ракетата и винаги варира от нула до три за 4-метров конус и от нула до пет за 5-метров конус на върха на ракетата. Третата цифра обозначава броя на двигателите на втората степен Центавър и винаги е едно или две. Обикновено ускорителната степен Центавър с един двигател (SEC) се използва при изстрелване на сателити в геостационарна трансферна орбита или в траектория за напускане на Земята. Центавър с два двигателя (DEC) обикновено се използва за полети до ниска околоземна орбита.

Съществува и възможността за построяване на тежкотоварна версия (Heavy) на Атлас V, която би се състояла от три първи степени, прикрепени една към друга и втора степен Центавър с един (HLV (5H1)) или два (HLV DEC (5H2)) двигателя.

Например Атлас V в конфигурация 552 означава, че ракетата има пет-метров конус (в диаметър), пет допълнителни бустера и втора степен с два двигателя.

Конфигурации

Изстрелвания на Атлас V

Предишни изстрелвания

Планирани полети

Източници 

Американски ракети-носители